Forges Davanzati ist der Familienname folgender Personen:

 Mario Forges Davanzati (* 1941), italienischer Regisseur